Публий Корнелий Малугинен () — римский государственный деятель конца V века до н. э.

О Малугинене известно лишь то, что он занимал должность военного трибуна с консульской властью в 404 году до н. э. с пятью коллегами. В тот год он вместе с коллегами захватил вольский города Артену благодаря предательству раба.

Примечания

Литература 
 

Корнелии